Атан:
  () — село в Лорийской области Армении.
  () — река в Лорийской области Армении.
 Атан, Адиль (; 1929—1989) — турецкий борец, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.